Tepetlacingo kan syfta på två orter i delstaten Guerrero i Mexiko:

 Tepetlacingo, Olinalá, Guerrero, 
 Tepetlacingo, Chilapa de Álvarez, Guerrero,